Die Central Fidelity Banks 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in Richmond, Virginia. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 13. bis 19. August 1979 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Richmond (Virginia)